Маму:

 Маму — город на юге центральной части Гвинеи.
 Маму — административный регион в центральной части Гвинеи.